Žluť může být:
 žlutá barva
 žluté barvivo (pigment)

barviva a chemické sloučeniny
 amoniaková žluť
 barnatá žluť, citronová žluť
 dimethylová žluť
 draslová žluť – draslo
 FD&C žluť 5 – tartrazin
 chinolinová žluť, potravinářská žluť 13
 chromová žluť – chroman olovnatý 
 indická žluť
 kadmiová žluť, CI pigmentová žluť 37 – sulfid kademnatý
 královská žluť – auripigment 
 kurkumová žluť, turmerova žluť, CI přírodní žluť 3 – kurkumin, diferuloylmethan, žluté až oranžové přírodní barvivo
 luciferová žluť
 natronová žluť 
 neapolská žluť světlá
 žluť SY

kultura
 Mechanická žluť (A Clockwork Yellow) – část Speciálního čarodějnického dílu XXV seriálu Simpsonovi

Externí odkazy